Gervais (dt. Gervasius) ist:

 Gervais (Name), siehe dort Namensträger, Etymologie, Verbreitung
 Gervais (Unternehmen) mit der bekannten Käsemarke, gehört seit 1967 zu Danone
 Gervais-Käse, siehe Petit-suisse, Frischkäse nach der Art von Charles Gervais (1830–1872)

Gervais ist der Name folgender Orte:

 Gervais (Hérault), im Hérault, Frankreich
 Saint-Gervais-les-Bains, Département Haute-Savoie, ein französischer Bergkurort 
 Gervais (Oregon), USA
 Gervais Township, Minnesota, USA

Siehe auch:
 Gervaise
 Gerwais
 Saint-Gervais